Владислав III, војвода Чешке (Праг, 1160 - Знојмо, 12. август 1222) је био војвода Бохемије. Био је син Владислава II Пшемисла и Јудите од Тирингије.

Породично стабло 

Умрли 1222.
Пшемисловићи
Војводе Чешке